Velika nagrada Belgije 1994 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1994. Odvijala se je 28. avgusta 1994 na dirkališču Circuit de Spa-Francorchamps v Spaju. Po tem ko je bil s prvega mesta diskvalificiran Michael Schumacher, je zmaga pripadla Damonu Hillu, drugo mesto je osvojil Mika Häkkinen, tretje pa Jos Verstappen. Rubens Barrichello je osvojil najboljši štartni položaj, Hill pa je postavil najhitrejši krog dirke.

Poročilo

Pred dirko 
Lotusu je vse bolj primankovalo denarja, zato je bil odpuščen Alex Zanardi, nadomestil ga je Philippe Adams, ki je plačal za svoj sedež. Mika Häkkinen se je po dirke prepovedi vrnil, Philippe Alliot pa se je preselil v moštvo Larrousse, kjer Olivier Beretta ni imel več denarja za plačevanje svojega sedeža.

Kvalifikacije 
Kvalifikacije so večji del potekale v dežju, le v zadnjih minutah na sušeči se stezi. Razmere je najbolje izkoristil Rubens Barrichello z Jordan-Hartom in osvojil svoj prvi najboljši štartni položaj kariere, drugo štartno mesto pa je osvojil Michael Schumacher. V drugo vrsto sta se uvrstila Damon Hill in Eddie Irvine, do desetega mesta pa so se zvrstili še Jean Alesi, Jos Verstappen, David Coulthard, Mika Häkkinen, Heinz-Harald Frentzen in Pierluigi Martini.

Dirka 
Na štartu dirke je povedel Barrichello, toda že v prvem krogu sta ga prehitela tako Schumacher kot tudi Alesi, kmalu pa še Hill. Toda Alesi je že v drugem krogu odstopil zaradi okvare motorja, tako da sta se kot običajno v tej sezoni za zmago borila Schumacher in Hill. Hill pa ni mogel resneje ogroziti Nemca, ki je imel dovolj prednosti, da vodstva ni izgubil tudi po vrtenju. Tretje mesto je osvojil Häkkinen, četrto Verstappen, točke pa sta osvojila še Coulthard in Blundell.

Po dirki 
Po dirki so komisarji ugotovili, da je bila lesena deska pod dirkalnikom Michaela Schumacherja preveč obrabljena, zato so ga diskvalificirali. Benetton je menil, da je bila večja obraba deske posledica vrtenja in Schumacherju ni prinesla prednosti. Ob tem pa so izpostavili še dejstvo, da pred dirko niso ne prosti treningi ne kvalifikacije potekale na suhi stezi, zato višine deske ni bilo mogoče natančno nastavili. Zmaga je tako pripadla Damonu Hillu, drugo mesto Häkkinenu, tretje Verstappnu, četrto Coulthardu, peto Blundellu in šesto Gianniju Morbidelliju.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Hart
| 2:21,163
|
|-
! 2
| 5
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 2:21,494
| +0,331
|-
! 3
| 0
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 2:21,681
| +0,518
|-
! 4
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Hart
| 2:22,074
| +0,911
|-
! 5
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 2:22,202
| +1,039
|-
! 6
| 6
|  Jos Verstappen
| Benetton-Ford
| 2:22,218
| +1,055
|-
! 7
| 2
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 2:22,359
| +1,196
|-
! 8
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Peugeot
| 2:22,441
| +1,278
|-
! 9
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Mercedes
| 2:22,634
| +1,471
|-
! 10
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 2:23,326
| +2,163
|-
! 11
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 2:23,895
| +2,732
|-
! 12
| 4
|  Mark Blundell
| Tyrrell-Yamaha
| 2:24,048
| +2,885
|-
! 13
| 8
|  Martin Brundle
| McLaren-Peugeot
| 2:24,117
| +2,954
|-
! 14
| 10
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Ford
| 2:25,114
| +3,951
|-
! 15
| 29
|  Andrea de Cesaris
| Sauber-Mercedes
| 2:25,695
| +4,532
|-
! 16
| 25
|  Éric Bernard
| Ligier-Renault
| 2:26,044
| +4,881
|-
! 17
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Renault
| 2:26,079
| +4,916
|-
! 18
| 24
|  Michele Alboreto
| Minardi-Ford
| 2:26,738
| +5,575
|-
! 19
| 19
|  Philippe Alliot
| Larrousse-Ford
| 2:26,901
| +5,738
|-
! 20
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Mugen-Honda
| 2:27,155
| +5,992
|-
! 21
| 31
|  David Brabham
| Simtek-Ford
| 2:27,212
| +6,049
|-
! 22
| 20
|  Érik Comas
| Larrousse-Ford
| 2:28,156
| +6,993
|-
! 23
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 2:28,979
| +7,816
|-
! 24
| 9
|  Christian Fittipaldi
| Footwork-Ford
| 2:30,931
| +9,768
|-
! 25
| 32
|  Jean-Marc Gounon
| Simtek-Ford
| 2:31,755
| +10,592
|-
! 26
| 11
|  Philippe Adams
| Lotus-Mugen-Honda
| 2:33,885
| +12,722
|-
! DNQ
| 34
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ilmor
| 2:34,582
| +13,419
|-
! DNQ
| 33
|  Paul Belmondo
| Pacific-Ilmor
| 2:35,729
| +14,566
|-
|}

Dirka 

|-
! 1
| 0
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 44
| 1:28:47,170
| 3
| 10
|-
! 2
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Peugeot
| 44
| + 51,381 s
| 8
| 6
|-
! 3
| 6
|  Jos Verstappen
| Benetton-Ford
| 44
| + 1:10,453
| 6
| 4
|-
! 4
| 2
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 44
| + 1:45,787
| 7
| 3
|-
! 5
| 4
|  Mark Blundell
| Tyrrell-Yamaha
| 43
| +1 krog
| 12
| 2
|-
! 6
| 10
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Ford
| 43
| +1 krog
| 14
| 1
|-
! 7
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Renault
| 43
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 8
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 43
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 9
| 24
|  Michele Alboreto
| Minardi-Ford
| 43
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 10
| 25
|  Éric Bernard
| Ligier-Renault
| 42
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! 11
| 32
|  Jean-Marc Gounon
| Simtek-Ford
| 42
| +2 kroga
| 25
|  
|-
! 12
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Mugen-Honda
| 41
| +3 krogi
| 20
|  
|-
! 13
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Hart
| 40
| Alternator
| 4
|  
|-
! DSQ
| 5
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 44
| Diskvalifikacija
| 2
|  
|-
! Ods
| 9
|  Christian Fittipaldi
| Footwork-Ford
| 33
| Motor
| 24
|  
|-
! Ods
| 31
|  David Brabham
| Simtek-Ford
| 29
| Kolo
| 21
|  
|-
! Ods
| 29
|  Andrea de Cesaris
| Sauber-Mercedes
| 27
| Pedal za plin
| 15
|  
|-
! Ods
| 8
|  Martin Brundle
| McLaren-Peugeot
| 24
| Zavrten
| 13
|  
|-
! Ods
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Hart
| 19
| Zavrten
| 1
|  
|-
! Ods
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 18
| Motor
| 23
|  
|-
! Ods
| 11
|  Philippe Adams
| Lotus-Mugen-Honda
| 15
| Zavrten
| 26
|  
|-
! Ods
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 11
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 19
|  Philippe Alliot
| Larrousse-Ford
| 11
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Mercedes
| 10
| Pog. gred
| 9
|  
|-
! Ods
| 20
|  Érik Comas
| Larrousse-Ford
| 3
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 2
| Motor
| 5
|  
|-
! DNQ
| 34
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ilmor
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 33
|  Paul Belmondo
| Pacific-Ilmor
|  
|
|
|  
|}

Opombe 
 Michael Schumacher je bil diskvalificiran s prvega mesta zaradi preveč obrabljene deske pod dirkalnikom.

Formula 1 sezona 1994
1994